David White (Engels voetballer) (°1967), een Britse voetballer (aanvaller) voor Manchester City FC
 David White (Schots voetballer) (°1979), een Britse voetballer (verdediger) voor Brechin City FC